Главное инженерное управление (сокращённо — ГИУ) — наименование органа военного управления в Вооружённых силах Российской империи ответственного за инженерное дело.

Главное управление (ГУ), ведомство (учреждение) в структуре Военного министерства сосредоточивало инспекторскую, техническую, учёную, учебную и хозяйственную части всего инженерного ведомства, позднее в ходе военной реформы в России, с 20 декабря 1913 года ГУ переименовано в Главное военно-техническое управление (ГВТУ).

История 
В ходе военной реформы 1860-х годов, в Военном министерстве России были произведены значительные изменения, в целях большей децентрализации военного управления и некоторого сокращения личного состава в дублирующих органах.

Инженерный департамент, Штаб генерал-инспектора Инженерного корпуса и инженерное отделение Военного учёного комитета были соединены и образовано, 28 декабря 1862 года, Главное инженерное управление.

С 20 декабря 1913 года ГАУ переименовано в Главное военно-техническое управление (ГВТУ), которое ведало снабжением войск, сил и крепостей инженерным, автомобильным, воздухоплавательным и авиационным имуществом, постройкой и содержанием крепостей, казарм и других воинских зданий, строительством военных железных дорог, рассмотрением военно-технических изобретений, формированием, обучением и службой личного состава технических войск. При Управлении в разное время состояли различные учреждения и должностные лица: Управление инспектора инженерных складов и арсеналов ГИУ, Главная приёмная комиссия инженерного ведомства и заведующий инженерными приемками ГВТУ (1913—1918 года), Техническое гальваническое заведение (1857—1884 года), Управление гальванической частью инженерного корпуса (1884—1891 года), Управление электротехнической частью инженерного ведомства (1891—1915 года), преобразованное в Электротехнический отдел ГВТУ, Инженерный (в 1862—1869, 1913—1916 года — Технический) комитет, Комиссия по вооружению крепостей (1892—1904 года). Управление подчинялось генерал-инспектору по инженерной части и военному министру. Главное военно-техническое управление ликвидировано 28 февраля 1918 года, подведомственные учреждения в период 1918—1919 годов.

Задачи 
На ГИУ было возложено выполнение следующих задач:
 избрание в определённом районе империи удобнейших пунктов для возведения крепостей и укреплений и само их устройство;
 постройка воинских зданий (штабов, казарм, цейхгаузов, церквей, подсобных построек и так далее);
 составление проектов и смет для сооружений;
 содержание в исправности крепостей и укреплений, казарм и других воинских зданий;
 хранение генеральных планов и исторических описаний всех крепостей и укреплений;
 отопление и освещение воинских зданий;
 заведование электрической частью, воздухоплаванием, военно-голубиной почтой и другими вспомогательными отраслями инженерного дела;
 заведование личным составом инженерного корпуса;
 довольствие инженерных войск предметами инженерного ведомства;
 снабжение войск шанцевым инструментом, а также разрывными пироксилиновыми патронами с принадлежностями к ним и инструментами для порчи железных дорог и телеграфов;
 рассмотрение изобретений в области вооружения и военной техники, и принятие по ним решений.

Состав 
Главное инженерное управление находилось под непосредственным начальством главного начальника инженеров, его состав и структура менялась в соответствии с Положениями 1867, 1905, 1910 и 1913 годов, и состояло из:

1894 год 
 четырёх отделений;
 судной части;
 канцелярии;
 архива.

В 1895 году сформирована Кондукторская школа при главном инженерном управлении.

Начальники ГИУ 
Главный начальник инженеров (период):
 А. П. Вернандер, генерал-лейтенант (28.10.1897 — 11.09.1904);
 Н. Ф. Александров, инженер-генерал (02.08.1909 — 21.12.1913);
 Г. Г. Милеант, генерал-лейтенант (29.09.1915 — после 03.01.1917);
 А. В. фон Шварц, генерал-лейтенант (22.03.1917 — ??.??.19??);

Офицерский состав ГИУ

на 1 января 1909 года 
 Романов Петр Николаевич, ЕИ Высочество Великий князь — генерал-лейтенант, генерал-адъютант, генерал-инспектор по инженерной части, стр.36
 Вернандер Александр Петрович — инженер-генерал, товарищ генерал-инспектор, стр.36
 Сукин Иван Михайлович — генерал-лейтенант, помощник начальника управления, стр.36
 Величко Константин Иванович — генерал-лейтенант, помощник начальника управления, стр.36
 Свищевский Дмитрий Тимофеевич — генерал-лейтенант, инспектор инженерных войск, стр.36
 Ставицкий Иван Павлович — подполковник, адъютант генерал-инспектора, стр.36
 Субботин Владимир Федорович — подполковник, адъютант генерал-инспектора, стр.36
 Беленченко Василий Иванович — генерал-лейтенант, генерал для особых поручений при управлении, стр.36
 Евдокимов Леонид Викторович — генерал-майор, генерал для особых поручений при управлении, стр.36
 Тимченко-Рубан Георгий Иванович — полковник, штаб-офицер для особых поручений при управлении, стр.36
 Шилейко Владимир Иванович — полковник, штаб-офицер для особых поручений при управлении, стр.36
 Сокольцев Дмитрий Максимилианович — капитан, штаб-офицер для особых поручений при управлении (исправляющий должность), стр.37
 Чернокнижников Кондратий Степанович — генерал-майор, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Вишняков Виктор Аполлонович — генерал-майор, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Пыхачев Виктор Аполлонович (в списке ошибочно — Пыхачев Александр Михайлович) — генерал-майор, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Беднов Акутион Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Мооро Владимир Григорьевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Драчевский Михаил Яковлевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Энтель Иван Кондратьевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Еремеев Владимир Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Гильшер Иван Федорович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Симонов Владимир Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Богдановский Михаил Андреевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Леопольд Константин Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Бурмейстер Александр Александрович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Симонов Иван Иосифович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Подчертков Александр Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Малков-Панин Василий Васильевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Миллер Анатолий Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Блавдзевич Игнатий Павлович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Ющенков Иван Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Фомин Владимир Васильевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего (сверх штата), стр.37
 Шишкин Аполлон Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Григоренко Аполлон Аполлонович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Попов Евгений Иосифович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Коновалов Леонид Васильевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Черник Георгий Прокофьевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Жарков Николай Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Скворцов Иван Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Пруссак Николай Константинович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Крестинский Илья Андреевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Ступачевский Сергей Александрович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Овчинников Алексей Константинович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Чернявский Георгий Федорович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Сеген Болеслав Ипполитович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Калинин Павел Михайлович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Энберг Фридрих Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.37
 Шошин Алексей Петрович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Колосовский Дмитрий Павлович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Левицкий Николай Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Голицын Владимир Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Бенард Петр Петрович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Хлебников Николай Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Зуев Венедикт Григорьевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Желтухин Алексей Васильевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Федоров Александр Прокофьевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Капица Леонид Петрович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Савримович Иосиф Александрович — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Ермолаев Мефодий Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Андреев Виктор Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Ефремов Владимир Евгеньевич — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Баранов Николай Васильевич — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Веселов Павел Васильевич — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Куницын Андрей Семенович — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Собин Сергей Филиппович — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Коновалов Владимир Семенович — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Воротеляк Владимир Александрович — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Макаренко Дмитрий Григорьевич — подполковник, состоящий в распоряжении управляющего, стр.38
 Малеев Леонид Герасимович — генерал-майор, начальник отдела, стр.38
 Ивков Дмитрий Петрович — генерал-майор, начальник отдела, стр.38
 Жуковский Иосиф Августович — генерал-майор, начальник отдела, стр.38
 Свидзинский Бронислав Матвеевич — полковник, начальник отдела, стр.38
 Герандли Аркадий Константинович — полковник, начальник отдела, стр.38
 Прутченко Дмитрий Петрович — подполковник, помощник начальника отдела, стр.38
 Юшкевич Андриан Фомич — подполковник, столоначальник, стр.38
 Николаев Владимир Петрович — подполковник, столоначальник, стр.38
 Макаров Андрей Андреевич — подполковник, столоначальник, стр.38
 Леонтьев Петр Петрович — подполковник, столоначальник, стр.38
 Дашкевич Иван Александрович — капитан, столоначальник, стр.38
 Милеант Павел Михайлович — капитан, помощник столоначальника, стр.38
 Баньковский Владимир Александрович — штабс-капитан, помощник столоначальника, стр.38
 Голов Георгий Владимирович — штабс-капитан, помощник столоначальника (исправляющий должность), стр.38
 Шифферс Владимир Рудольфович — полковник, делопроизводитель, стр.38
 Добровольский Константин Михайлович — подполковник, делопроизводитель (исправляющий должность), стр.38
 Вердеревский Михаил Алексеевич — капитан, делопроизводитель, стр.38
 Герле Николай Карлович — полковник, приемщик, стр.38
 Гельдт Владимир Андреевич — подполковник, приемщик, стр.38
 Александров Иван Александрович — генерал-майор, начальник чертежн. и литогр., стр.38
 Пудкевич Ефим Александрович — полковник, помощник начальника чертежн. и литогр., стр.39
 Рейхардт Эдуард Иванович — полковник, штаб-офицер чертежн., стр.39
 Хилков Сергей Федорович — капитан, офицер чертежник, стр.39
 Клеопатров Николай Павлович — капитан, офицер чертежник, стр.39
 Арнгольд Генрих Эрнестович — подпоручик, офицер чертежник, стр.39
 Горлявиль Николай Иванович — полковник, смотритель инженерного замка, стр.39

Инженерный комитет 
 Свищевский Дмитрий Тимофеевич — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Кирпичев Константин Львович — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Старынкевич Олимп Иванович — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Красовский Ростислав Владимирович — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Веденяпин Александр Алексеевич — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Кирпичев Нил Львович — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Шафгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус Николай Константинович — генерал-лейтенант, постоянный член (сверх штата)., стр.39
 Мясковский Яков Константинович — генерал-лейтенант, постоянный член и управляющий дел., стр.39
 Ульянов Николай Алексеевич — генерал-майор, постоянный член (сверх штата)., стр.39
 Фабрициус Иван Иванович — генерал-майор, делопроизводитель канцелярии, стр.39
 Шушкевич Федор Матвеевич — генерал-майор, делопроизводитель канцелярии, стр.39
 Кинг Василий Евгеньевич (Егорович) — подполковник, помощник делопроизводителя канцелярии, стр.39

Редакция «Инженерного журнала»

 Савурский Александр Александрович — инженер-генерал, редактор, стр.39

на 1 января 1910 года 
 Александров Николай Фомич — инженер-генерал, начальник, стр.37

 Сукин Иван Михайлович — генерал-лейтенант, помощник начальника, стр.37
 Величко Константин Иванович — генерал-лейтенант, помощник начальника, стр.37

 Юрьев Владимир Сергеевич — генерал-лейтенант, председатель главной приемной комиссии при управлении, стр.37
 Евдокимов Леонид Викторович — генерал-майор, генерал для особых поручений при управлении, стр.37
 Энтель Иван Кондратьевич — генерал-майор, генерал для особых поручений при управлении, стр.37
 Шилейко Владимир Иванович — полковник, штаб-офицер для особых поручений при управлении, стр.37
 Вишняков Виктор Аполлонович — генерал-майор, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Беднов Акутион Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Мооро Владимир Григорьевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Симонов Владимир Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Богдановский Михаил Андреевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Бурмейстер Александр Александрович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Симонов Иван Иосифович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Подчертков Александр Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Миллер Анатолий Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Блавдзевич Игнатий Павлович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Ющенков Иван Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Фомин Владимир Васильевич — полковник, состоящий в распоряжении управления (сверх штата), стр.37
 Шишкин Аполлон Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Григоренко Аполлон Аполлонович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Попов Евгений Иосифович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Коновалов Леонид Васильевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Черник Георгий Прокофьевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Жарков Николай Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Скворцов Иван Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Пруссак Николай Константинович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.37
 Крестинский Илья Андреевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Овчинников Алексей Константинович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Чернявский Георгий Федорович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Калинин Павел Михайлович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Энберг Фридрих Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Шошин Алексей Петрович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Колосовский Дмитрий Павлович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Левицкий Николай Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Голицын Владимир Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Желтухин Алексей Васильевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Федоров Александр Прокофьевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Капица Леонид Петрович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Савримович Иосиф Александрович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Ермолаев Мефодий Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Андреев Виктор Алексеевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Богданович Владимир Николаевич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Горлявиль Николай Иванович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Запольский Владимир Федорович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Юшкевич Андриан Фомич — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Ковалевский Анатолий Гекторович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Короткевич-Ночевной Николай Владимирович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Орлов Александр Александрович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Защук Всеволод Александрович — полковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Ефремов Владимир Евгеньевич — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Баранов Николай Васильевич — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Веселов Павел Васильевич — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Собин Сергей Филиппович — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Коновалов Владимир Семенович — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Воротеляк Владимир Александрович — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Иванов Василий Иванович — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Грибоедов Константин Дмитриевич — подполковник, состоящий в распоряжении управления, стр.38
 Бобровский Василий Иосафатович — полковник, прикомандированный к управлению, стр.38
 Малеев Леонид Герасимович — генерал-майор, начальник отдела, стр.38
 Ивков Дмитрий Петрович — генерал-майор, начальник отдела, стр.38
 †Жуковский Иосиф Августович — генерал-майор, начальник отдела, стр.38 — военный инженер, умерший, исключен из списков (ВП 29.03.1910)
 Герандли Аркадий Константинович — полковник, начальник отдела, стр.38
 Прутченко Дмитрий Петрович — подполковник, помощник начальника отдела, стр.38
 Николаев Владимир Петрович — подполковник, столоначальник, стр.38
 Леонтьев Петр Петрович — подполковник, столоначальник, стр.39
 Дашкевич Иван Александрович — подполковник, столоначальник, стр.39
 Левенгаупт Николай Фридрихович — подполковник, столоначальник, стр.39
 Баньковский Владимир Александрович — штабс-капитан, помощник столоначальника, стр.39
 Голов Георгий Владимирович — штабс-капитан, помощник столоначальника (исправляющий должность), стр.39
 Лисунов Сергей Михайлович — штабс-капитан, помощник столоначальника, стр.39
 Шифферс Владимир Рудольфович — полковник, делопроизводитель, стр.39
 Добровольский Константин Михайлович — подполковник, делопроизводитель (исправляющий должность), стр.39
 Вердеревский Михаил Алексеевич — капитан, делопроизводитель (стр.39) — переведен в 3-ю полевую железнодорожную роту (ВП 14.01.1910)
 Герле Николай Карлович — полковник, приемщик, стр.39
 Александров Иван Александрович — генерал-майор, начальник чертежников и литографов, стр.39
 Пудкевич Ефим Александрович — полковник, помощник начальника чертежников и литографов, стр.39
 Клеопатров Николай Павлович — капитан, офицер чертежник, стр.39
 Арнгольд Генрих Эрнестович — поручик, офицер чертежник, стр.39
 Войлочников Николай Александрович — подпоручик, офицер чертежник, стр.39
 Хилков Сергей Федорович — подполковник, смотритель Инженерного замка, стр.39
 Демидов Иван Петрович — поручик, помощник, стр.39

Инженерный Комитет 
 Веденяпин Александр Алексеевич — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Кирпичев Нил Львович — генерал-лейтенант, постоянный член, стр.39
 Шафгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус Николай Константинович — генерал-лейтенант, постоянный член (сверх штата), стр.39
 Мясковский Яков Константинович — генерал-лейтенант, постоянный член и управляющий делами, стр.39
 Ставицкий Петр Карпович — генерал-майор, постоянный член, стр.39
 Буйницкий Нестор Алоизович — генерал-майор, постоянный член, стр.39
 Клокачев Петр Николаевич — генерал-майор, постоянный член, стр.39
 Ульянов Николай Алексеевич — генерал-майор, постоянный член (сверх штата), стр.39
 Леопольд Константин Иванович — генерал-майор, постоянный член, стр.39
 Фабрициус Иван Иванович — генерал-майор, делопроизводитель канцелярии, стр.39
 Свидзинский Бронислав Матвеевич — генерал-майор, делопроизводитель канцелярии, стр.39
 Кинг Василий Егорович — подполковник, помощник делопроизводителя канцелярии, стр.39
 Сидоров Александр Семенович — капитан, помощник делопроизводителя канцелярии, стр.39

Редакция «Инженерного Журнала»

 Савурский Александр Александрович — инженер-генерал, редактор, стр.39

на 1 января 1914 года 
(Адрес-календарь Российской империи на 1914 год.)

Главное военно-техническое управление (СПб, Садовая ул. Инженерный Замок):

 Почетный член Технического Комитета Главного Военно-технического Управления — Е. И. Выс. Вел. Кн. Петр Николаевич, … — ?
 Начальник — барон фон-Дер-Рооп Евгений Эдуардович, ген.-л.
 Для поручений при Гл. Упр. — Мгебров Авессалом Иванович, ген.-л.

 Канцелярия.

 Правитель — Афанасьев Павел Георгиевич, кс.
 Столоначальник — Свекольников Александр Михайлович, кск, (и.д.)
 Журналист — Зайцев Александр Александрович, кск, (и.д.)

 1-е Отделение (по л. с. и орган. Инженерного корпуса).

 Начальник — Герандли Аркадий Константинович, ген.-м.
 Пом. начальника — Михно Сергей Сергеевич, капитан (и.д.)
 Столоначальник — Гогин Василий Яковлевич, кск (и. д.).

 Временный крепостной отдел.

 Начальник отдела — Савримович Иосиф Александрович, ген.-м.

 2 — е Отделение (Крепостное).

 Начальник — Пригоровский Александр Евгеньевич, полковник.
 Пом. начальника — Козловский Петр Евстафьевич, полковник.
 Столоначальник — Пастухов Георгий Антонович, нс.
 Столоначальник — Свекольников Николай Михайлович, ттс.

 3 — е Отделение (По оборон. сооружен. в креп. и укрепл. пункт.)

 Начальник — Ксирихи Михаил Анастасович, подполковник (и. д.)

 Пом. начальника:

 — Медведев Борис Ардалионович, подполковник.
 — Здор Федор Георгиевич, капитан (и.д.)
 — Фирсов Василий Васильевич, каптан-? (и.д.)
 — Васильев Василий Анатольевич, сс.

 Столоначальники:

 — Куприянов Александр Александрович, подполковник.
 — Ясевич Александр Константинович, шт.-капитан, (и. д.)
 — Денисов Петр Яковлевич, кск, (и.д.)
 — Иванов Агап. Иванович, кск, (и.д.)
 — Иванов Николай Семенович, кск, (и.д.)

 4-е Отделение (Счетное).

 Начальник — Белянкин Иван Яковлевич, дсс.
 Пом. начальника — Романов Павел Михайлович, кс.
 Бухгалтер — Петров Михаил Викторович, нс.
 Бухгалтер — Католиков Николай Васильевич, гс.

 Технический отдел.

 Начальник отдела — Болотов Владимир Андреевич, ген.-м.

 5-е Отделение (По спец. подготовке и снабж. инженер. имущ. войск и складов)

 Начальник — Халдеев Владимир Федорович, полковник.
 Пом. начальника — Лисунов Сергей Михайлович, капитан (и.д.)

 Столоначальники:

 — Голов Георгий Владимирович, капитан.
 — Преображенский Евгений Иванович, шт.-капитан, (и.д.)
 — Чумаков Владимир Михайлович, шт.-капитан, (и.д.)

 Воздухоплавательно-автомобильная часть.

 Начальник — Ранхнер Константин Фердинандович., полковник.
 Воздухоплавательный отдел.
 Начальник — Немченко Сергей Аполлонович, подполковник (и.д.)
 Столоначальник — Тацки Владимир Максимович, шт.-капитан (и.д.)

 Автомобильное отдел.

 Начальник — Шмидт Николай Николаевич, полковник.

 Железнодорожное отдел.

 Начальник — Веселов Павел Васильевич, полковник.
 Пом. начальника — Годлевский Павел Феофилович, капитан.

 Судная часть.

 Заведующий — Невский Александр Александрович, гс. (и.д.)
 Казначей и Экзекутор — Герасимов Сергей Григорьевич, нс.
 Врач — Афанасьев Сергей Иванович, дсс., доктор медицины.
 Начальник Архива — Быстров Николай Федорович, сс.
 Технический комитет (СПб, Садовая ул. д 2, Инженерный замок).
 Почетный председатель — Е. И. Выс. Вел. Кн. Петр Николаевич, … — ?
 Председатель — барон фон-Дер-Рооп Евгений Эдуардович, ген.-л.

 Члены:

 — Кирпичев Нил Львович, ген.-л.
 — Буйницкий Нестор Алоизиевич, ген.-л.
 — Клокачев Петр Николаевич, ген.-м.
 — Леопольд Константин Иванович, ген.-м.
 — Свидзинский Бронислав Матвеевич, ген.-м.

 Совещ. Члены:

 — Дурляхер Роберт Августович, ген.-л.
 — Якимович Алексей Александрович, ген.-л.
 — Малков-Панин Василий Васильевич, ген.-м.

 В Канцелярии.

 Делопроизводитель по технич.-хоз. части — Герле Николай Карлович, ген.-м.
 Делопроизводитель по воздухопл. части — Калиновский Петр Телесфорович, подполковник.
 Делопроизводитель по технической части — Гельдт Владимир Андреевич, полковник.
 Делопроизводитель по изданию руководств и отчетов — Попов Евгений Иосифович, ген.-м.

 Чертежная и Литография.

 Начальник — Александров Иван Александрович, ген.-м.
 Пом. начальника — Пудкевич Ефим Александрович, полковник.
 Зав. инженерной приемкой — Тимченко-Рубан Георгий Иванович, ген.-м.
 Пом. зав. инженерной приемкой — Юшкевич Адриан Фомич, полковник.
 Электро-техническая часть Военно-технического Управления (СПб, Садовая ул. д. 2, Инженерный Замок).
 Заведующий — Овчинников Алексей Константинович, ген.-м.
 Начальник отдела — Неронов Владимир Дмитриевич, ген.-м.
 Начальник отдела — Юхницкий Фаддей Яковлевич, полковник.

 Делопроизводитель:

 — Минут Павел Николаевич, полковник.
 — Нагаев Владимир Николаевич, подполковник.
 — Анчутин Константин Константинович, подполковник.
 — Золотовский Георгий Александрович, подполковник.
 Бухгалтер — Гусаров Григорий Александрович, кс.

 Комитет при Управлении.
 Председатель — Овчинников Алексей Константинович, ген.-м.

 Члены:
 — Кирпичев Нил Львович, ген.-л.
 — Бурман Георгий Владимирович, ген.-м.
 — Неронов Владимир Дмитриевич, полковник.
 — Юхницкий Фаддей Яковлевич, полковник.

Примечания

Литература 
 Статья 262, книга I Свода Военных Постановлений.
 «Столетие военного министерства 1802—1902 годы», , 1902—1905 годы.
 Россия. Главное военно-техническое управление. Смета Военного министерства по Главному военно-техническому управлению на 1916 год. — Пг., 1915. — 136 с. разд. паг. : табл.
 Ивков Д. П., Исторический очерк Главного инженерного управления, за время его существования, с 24 декабря 1862 г. по 20 декабря 1913 г., то есть до переименования в Главное военно-техническое управление : монография / Д. П. Ивков. — Петроград : Типография Усманова, 1915. — 405 с.

Ссылки 
 Главное военно-техническое управление на портале www.gwar.mil.ru
 Главное военно-техническое управление (ГВТУ) (1862-1918) и подведомственные ему учреждения ([1847]-1919) Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель. Том 1. 2006
 Смета Военного министерства по Главному военно-техническому управлению на 1916 год.

Военное управление
Военное строительство
Военное министерство Российской империи